Haverslev Sogn henviser til flere artikler:
 Haverslev Sogn (Jammerbugt Kommune) – et sogn i Jammerbugt Kommune og i Jammerbugt Provsti
 Haverslev Sogn (Rebild Kommune) – et sogn i Rebild Kommune og i Rebild Provsti